Vilivalla (Padise) – wieś w Estonii, w gminie Padise
 Vilivalla (Pühalepa) – wieś w Estonii, w gminie Pühalepa